Холатча́хль (; иногда «высота 1079») — гора на Северном Урале, на границе Республики Коми и Свердловской области, высотой 1096,7 метра над уровнем моря.

География 
Гора Холатчахль расположена в Ивдельском городском округе Свердловской области, в составе хребта Поясовый Камень в 14 километрах к югу от горы Отортен. Очертания горы мягкие, как и у других уральских вершин. Имеется небольшое количество выходов серицитово-кварцитового сланца, образующих группы невысоких скал. Вершина и склоны покрыты россыпями сланца, которые в конце 1920-х годов были частично голыми (поросшими только лишайником), а частично заросшими травой и ягодником. По состоянию на первые десятилетия XXI века, гора покрыта лесом до высоты 700—750 метров над уровнем моря, выше находятся участки тундровой растительности.

Этимология 
Название горы заимствовано из мансийского языка. Написание его колеблется, в различных источниках встречаются варианты: Холе-Чахль, Холат-Сяхль, Холат-Сяхл, Холат-Сяхыл, Холатсяхыл, Солатчахл.

Существует две версии значения названия:
 «Мёртвая вершина». Такой перевод с мансийского сделала в 1929 году В. А. Варсанофьева. Она отмечала отсутствие растительности и мрачный характер покрытой лишь каменными осыпями и лишайником вершины.
 «Гора мертвецов». Этот вариант перевода распространился после того, как в 1959 году в окрестностях горы при не выясненных до конца обстоятельствах погибла группа туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова. Между Холатчахль и соседней к востоку безымянной высотой находится названный в память об этом происшествии перевал Дятлова. В современных работах по топонимике Северного Урала название Холатчахль связывается с мансийскими легендами о всемирном потопе и гибели людей на горе в далёком прошлом, однако в трудах по географии и этнографии до 1959 года такие легенды и такой перевод названия горы не встречаются.

В относящихся к расследованию гибели тургруппы Дятлова документах Холатчахль упоминается как «высота 1079» — по обозначению её высоты на топографических картах, выпускавшихся до 1963 года. На более современных картах высота горы указана как 1096,7 метра над уровнем моря.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горные вершины Ивдельского городского округа
Горные вершины Троицко-Печорского района